

Franciaország 

Dolo, település Franciaországban, Côtes-d’Armor megyében

Olaszország 

Dolo, település Olaszországban, Veneto régióban